Хомайер () — немецкая фамилия. 

Фамилия
 Хомайер, Александр фон (1834—1903) — немецкий орнитолог; племянник Ойгена Фердинанда фон Хомайера.
 Хомайер, Йозеф (1929—2010) — епископ епархии Хильдесхайма с 1983 по 2004 гг.
 Хомайер, Йозеф Мария (1814—1894) — немецкий органист.
 Хомайер, Пауль (1853—1908) — немецкий органист; племянник Йозефа Марии Хомайера.
 Хомайер, Карл Густав (1795—1874) — немецкий правовед.
 Хомайер, Ойген Фердинанд фон (1809—1889) — немецкий орнитолог.

См. также
 Хомейер